holdviola (Lunaria) növénynemzetség
 Holdviola magyar zenekar